Сухопутные войска Омана (Королевская армия Омана, ) — один из видов Вооружённых сил Омана, созданы в 1966 году.

Состав — 3 штаба бригад (2 пехотных, 1 бронетанковый);
14 полков (по сути, батальонов, в каждом по 3 боевых роты) — 2 бронетанковых, 1 разведывательный бронетанковый, 1 разведывательный пехотный, 8 пехотных, 1 инженерный и 1 воздушно-десантный; 4 артиллерийских полка (по сути, дивизиона) — 2 полевых, 1 средний (2 батареи) и 1 ПВО;
1 отдельная стрелковая рота (силы безопасности Musandam). Военная техника представлена в основном образцами английского производства, также имеются вооружения из Франции, США, и СССР/России.

Вооружение 

Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год Сухопутные войска Омана имели в своём распоряжении следующую технику:

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20160305055008/http://www.waronline.org/mideast/oman.htm

Вооружённые силы Омана